Четыре корабля Королевского флота Великобритании носиля имя HMS Cyclops в честь циклопов — мифических существ из греческой мифологии:

 HMS Cyclops (1779) — 28-пушечный корабль 6 ранга, спущенный на воду в 1779 году. С 1800 года использовался в качестве военного транспорта, продан в 1814 году.
 HMS Cyclops (1839) — пароходофрегат, спущен в 1839 году, продан в 1864 году.
 HMS Cyclops (1871) — броненосец береговой обороны типа «Циклоп». Спущен на воду в 1871 году, продан в 1903 году.
 HMS Cyclops (F31) — плавучая мастерская, спущена в 1905 году как торговое судно Indrabarah. Использовалось в качестве корабля снабжения. Разобрано в 1947 году.